

Войни — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Войни — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства